Douvres bezeichnet mehrere Orte in Frankreich:

 Gemeinde Douvres im Département Ain
 Gemeinde Douvres-la-Délivrande im Département Calvados
 Ortsteil Douvres der Gemeinde Jeurre im Département Jura
 Ortschaft Douvres in der Gemeinde Desingy im Département Haute-Savoie

Douvres ist außerdem der französische Name der englischen Stadt Dover an der Kanalküste